A hexanol szerves vegyület, hat szénatomos, nyílt láncú, telített egyértékű alkohol. Képlete C6H13OH, 17 izomerje létezik :

{| class="wikitable sortable"
|-
! Szerkezet !! Rendűség !! IUPAC név !! forráspont (°C)
|-
|  
| Primer
| 1-hexanol
| 158
|-
| 
| Szekunder
| 2-hexanol
| 136
|-
| 
| Szekunder
| 3-hexanol
| 135
|-
| 
| Primer
| 2-metil-1-pentanol
| 147
|-
| 
| Primer
| 3-metil-1-pentanol
| 152
|-
| 
| Primer
| 4-metil-1-pentanol
| 151
|-  
| 
| Tercier
| 2-metil-2-pentanol
| 121
|-
| 
| Szekunder
| 3-metil-2-pentanol
| 134
|-
| 
| Szekunder
| 4-metil-2-pentanol
| 131
|-
| 
| Szekunder
| 2-metil-3-pentanol
| 126
|-
| 
| Tercier
| 3-metil-3-pentanol
| 122
|-
| 
| Primer
| 2,2-dimetil-1-butanol
| 137
|-
| 
| Primer
| 2,3-dimetil-1-butanol
| 145
|-
| 
| Primer
| 3,3-dimetil-1-butanol
| 143
|-
| 
| Tercier
| 2,3-dimetil-2-butanol
| 119
|- 
| 
| Szekunder
| 3,3-dimetil-2-butanol
| 120
|-
|  
| Primer
| 2-etil-1-butanol
| 146
|-
|}

Fordítás